O Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação (ISEGI) é uma faculdade da Universidade Nova de Lisboa, que tem como base de aprendizagem a estatística e a análise de dados. Foi criada em 1989 (o início da sua actividade ocorreu em 1990) e a taxa de colocação dos seus alunos é cerca de 100%.

Actualmente tem duas licenciaturas: Gestão de Informação e Sistemas e Tecnologias de Informação. Inclui mestrados, pós-graduações e doutoramentos.

Directores

Referências

Ligações externas 
 

Universidade Nova de Lisboa
Fundações em Portugal em 1989